Umweg bezeichnet:
allgemein: eine unerwünschte Wegführung als (notwendigen) Ersatz der möglichen Direktführung, die meist mit einem wesentlich längeren Weg verbunden ist. 

 Umweg auf dem Arbeitsweg in der Rechtsprechung
 Punkt des gleichen Umwegs in der Geometrie
 Umweg, Ortsteil von Steinbach (Baden-Baden)